Теля́тников — русская фамилия; имеет женскую форму Телятникова. Известные носители:
 Телятников, Абрам Петрович (1898—1979) — советский скульптор.
 Телятников, Алексей Леонидович (род. 1980) — украинский футболист, нападающий. 
 Телятников, Константин Израилевич (род. 1928) — российский переводчик, литературовед.
 Телятников, Леонид Петрович (1951—2004) — советский пожарный, Герой Советского Союза.
 Телятников, Матвей Маркович (род. 1961) — российский тренер по лёгкой атлетике.
 Телятников, Игорь Сергеевич — советский архитектор и художник — автор эскизов проектов орденов и медалей.